

Carriera

Club
Haugsdal iniziò la carriera professionistica con la maglia dell'Os. A novembre 2008, passò al Brann: il trasferimento sarebbe stato valido a partire dal 1º gennaio successivo. Questa fu la squadra per cui debuttò nell'Eliteserien, precisamente il 1º novembre 2009: subentrò infatti a Petter Vaagan Moen nel pareggio per 1-1 contro il Rosenborg.

Il 27 agosto 2010, fu ceduto in prestito al Løv-Ham, squadra militante nella 1. divisjon. Esordì per il club il 29 agosto, giocando titolare nel successo per 3-1 sul Nybergsund-Trysil. Il 5 settembre segnò la prima rete con questa maglia, nella vittoria per 1-3 in casa del Moss. A fine stagione, tornò al Brann. Il 31 dicembre 2011, il suo contratto giunse alla scadenza.

Il 16 febbraio 2012 fu annunciato il suo ingaggio da parte dello Stabæk. Debuttò in squadra il 1º aprile, sostituendo Adnan Haidar nella sconfitta per 5-1 sul campo del Fredrikstad. L'8 luglio arrivò la sua prima rete, nella sconfitta casalinga per 1-2 contro lo Strømsgodset. A fine stagione, lo Stabæk retrocesse nella 1. divisjon. Nel campionato 2013, Haugsdal contribuì al 2º posto della squadra e alla conseguente promozione. Successivamente, si ritrovò svincolato.

Il 31 marzo 2014, firmò un contratto con il Nest-Sotra.

L'11 gennaio 2021 ha firmato un contratto biennale con l'Åsane.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 gennaio 2023.

Note

Collegamenti esterni